Bâgé-la-Ville é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2018 foi fundida com a comuna de Dommartin para a criação da nova comuna de Bâgé-Dommartin.

Demografia 
Em 2006 Bâgé-la-Ville apresentava uma população de 2623 habitantes, distribuídos por 1002 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain